Cogombro puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cucumis melo
 el nombre común de la planta Cucumis sativus; o
 el nombre común de la planta Ecballium elaterium'''''.